Larga se poate referi la:

 Localități în România:
 Larga, sat în județul Bacău
 Larga, sat în județul Gorj
 Larga, sat în județul Maramureș
 Larga, sat în comuna Gurghiu, județul Mureș
 Larga, sat în comuna Sărmașu, județul Mureș
 Larga-Jijia, sat în județul Iași
 Localități în Republica Moldova:
 Larga - sat din componența comunei Zolotievca, raionul Anenii Noi
 Larga - localitate centru de comună în raionul Briceni

Vezi și
 Râul Larga

Localități omonime din Republica Moldova